Muscida est le nom traditionnel parfois donné à plusieurs étoiles :
 ο Ursae Majoris,
 π Ursae Majoris,
 π Ursae Majoris.

Voir aussi 

 Liste de noms traditionnels d'étoiles

Homonymie stellaire